Bento Munhoz da Rocha um engenheiro, professor, escritor, sociólogo e político brasileiro
Caetano Munhoz da Rocha um político brasileiro
Paulo Munhoz da Rocha um engenheiro e político brasileiro

Desambiguação